LR Gebäudereinigung GmbH ist ein familiengeführtes Handwerks- und Gebäudedienstleistungsunternehmen mit Sitz im niedersächsischen 
Barnstorf.

Geschichte 
Das Unternehmen wurde 1953 als Glas- und Gebäudereinigung durch Lisa und Heinz Runge gegründet und erbrachte bis in die 90er Jahre hinein Serviceleistungen im lokalen Umfeld. Tochter Angelika Hinsenhofen übernahm 1992 die Geschäftsführung und 1995 den Betrieb. Im Jahr 2001 erfolgte die Umfirmierung zur LR Gebäudereinigung GmbH. In den Folgejahren erlebte das Unternehmen eine Phase starken Wachstums. 
2009 wurde die LR Facility Services GmbH als Anbieter von innovativen und umweltschonenden Spezialdienstleistungen gegründet.

Unternehmensorganisation

Geschäftsbereiche Reinigungsleistungen 
 Photovoltaikanlagenreinigung
 Bauschlussreinigung
 Parkettsanierung
 Dachsanierung
 Hygieneservice
 Industriereinigung
 Glas- und Fassadenreinigung
 Unterhaltsreinigung
 Dunstabzugsanlagenreinigung
 Natur- und Kunststeinsanierung

Unternehmenssparten 
Unter der Dachmarke LR Facility Services werden konventionelle Reinigungsleistungen durch die LR Gebäudereinigung GmbH angeboten. Sonderreinigungsleistungen mit umweltschonenden technischen Verfahren erfolgen durch die LR Facility Services GmbH. Daneben werden Beratungsleistungen im Bereich Gebäudeplanung unter der Marke „LR Consult“ sowie ein Direktverkauf für professionellen Reinigungsbedarf im „LR ProMarkt“ am Unternehmensstandort angeboten.

ÖKOCLEAN100 
Die Umweltaktivitäten des Unternehmens werden unter dem Systemangebot ÖKOCLEAN100 zusammengefasst. Das Konzept beinhaltet Maßnahmen zur Verbesserung des Umweltschutzes in allen Unternehmensbereichen, besonders jedoch im Bereich Abwasser und Reinigungsmittel. Seit 2009 werden in der gesamten Unterhaltsreinigung Reinigungsmittel mit Inhaltsstoffen pflanzlichen Ursprungs verwendet. Für die Entwicklung und Umsetzung von ÖKOCLEAN100 wurde LR Facility Services mehrfach ausgezeichnet:
 2007: ,preis umwelt unternehmen: nordwest‘
 2008: Deutscher Materialeffizienzpreis 
 2009: Ausgewählter Ort der Initiative Deutschland: Land der Ideen
 2009: B.A.U.M. Umweltpreis

Corporate Social Responsibility 
LR Facility Services ist auf vielfältige Weise sozial engagiert. Neben lokalen Projekten wie Sportsponsoring und Schulkooperationen gab es in der Vergangenheit verschiedene betriebsinterne Maßnahmen wie Sprachkurse für Mitarbeiter mit Migrationshintergrund. Darüber hinaus läuft seit 2005 ein Hilfsprojekt für die Opfer der Tsunami-Katastrophe in Sri Lanka. Hierfür erhielt das Unternehmen 2007 eine Auszeichnung durch die Initiative Freiheit und Verantwortung der Deutschen Wirtschaft und 2005 eine Platzierung beim MIMONA-Wettbewerb.

Mitgliedschaften 
 B.A.U.M.
 Niedersachsen Allianz für Nachhaltigkeit
 Die Familienunternehmer
 Praxiskreis CSR

Weblinks 
 Homepage LR Facility Services
 Firmenporträt bei der Niedersachsen Allianz für Nachhaltigkeit
 Bericht zum Hilfsprojekt Sri Lanka

Einzelnachweise 

Unternehmen (Landkreis Diepholz)
Barnstorf
Facilitymanagement-Unternehmen
Gegründet 1953
Dienstleistungsunternehmen (Deutschland)